Forte de São Pedro pode significar:

 Forte de São Pedro em Salvador, no estado da Bahia, no Brasil.
 Forte de São Pedro de Jaraguá em Maceió, no estado de Alagoas, no Brasil.
 Forte de São Pedro Nolasco em Belém do Pará, no estado do Pará, no Brasil.
 Forte do Milreu, na Ericeira no Distrito de Lisboa, em Portugal.
 Forte de São Pedro do Estoril, no Estoril, no Distrito de Lisboa, em Portugal.
 Forte de São Pedro de Paço de Arcos em Oeiras, no Distrito de Lisboa, em Portugal.
 Forte de São Pedro na ilha Terceira, nos Açores.
 Forte de São Pedro de Ponta Delgada (Santa Cruz das Flores) na ilha das Flores, nos Açores.
 Forte de São Pedro de Ponta Delgada na ilha de São Miguel, nos Açores.

Desambiguação